Пришко́льная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Пришкольная улица — улица в Липецке (Новая Жизнь).
 Пришкольная улица — улица в Уфе.